XVI Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej od 5 do 11 września 2007 roku zostały rozegrane w Kenii. Turniej, po raz szósty w historii, wygrały gospodynie, które wyprzedziły reprezentantki Algierii i Tunezji.

MVP turnieju wybrana została Dorcas Ndasaba z Kenii.

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Grupa B

Wyniki

Faza finałowa

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

kobiety 2007
2007 w piłce siatkowej
2007 w Kenii
Sport w Nairobi
Piłka siatkowa w Kenii